Muzeum Westerplatte – nazwa dwóch placówek muzealnych powołanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 
 Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, pod nazwą Muzeum Westerplatte powołane 1 września 2008, przemianowane 26 listopada 2008
 Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, powołane 22 grudnia 2015

Strony ujednoznaczniające